Крісті Ніколь Тарлінгтон (,  2 січня 1969 року, Волнат-Крік, Каліфорнія, США) — американська топ-модель, одна з супермоделей 90-х, разом з Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер, Ліндою Євангелістою, Хайді Клум, Геленою Крістенсен і Сінді Кроуфорд.

Біографія 
Народилася 2 січня 1969 року в невеликому містечку. Є дві сестри (Келлі одружена з Брайаном — братом чоловіка Крісті).

У дитинстві ніколи не думала про кар'єру в індустрії моди. У віці 13 років вона була одержима пристрастю до коней і тренувалася кожен день і навіть брала участь у місцевому конкурсі.

Приблизно в цей час її і відкрив фотограф Денні Коуді, якому батьки Крісті неохоче дали згоду, щоб вона працювала моделлю. Крісті так само спочатку не сприйняла нове заняття серйозно — як вона згадувала пізніше, вона думала, що робота моделлю буде приносити їй гроші для занять кінним спортом.

Дівчина підписала контракт з місцевим агентством. Працювала вона вечорами, у вихідні та після занять. Її першим робочим завданням була серія рекламних фотографій для мережі магазинів Emporium Capwell. Отримувала вона 100 доларів на годину.

І незабаром у модному середовищі Маямі не залишилося жодної людини, яка не знала б її. Звістка про молоду талановиту модель досягла Нью-Йорка і незабаром Ейлін Форд (Eileen Ford), глава агентства Ford Models, запропонувала Крісті Тарлінгтон контракт у Парижі. Проте всі знімки Крісті в Парижі виявилися провальними і контракт був розірваний. Вона відразу ж повернулась у США.

Ейлін Форд не відмовилася від ідеї зробити з Крісті зірку і послала її до редакторів усіх провідних журналів і до всіх відомих фотографів. було лише 16 років. Нарешті її фотографії, зроблені Артуром Элгортом, потрапляють в американський Vogue. почекала ще два роки, закінчила школу і професійно зайнялася кар'єрою моделі.

Кар'єра 
У 1987 році її личко вперше потрапило на обкладинку італійського Vogue. Згодом вона неодноразово з'являлася також на обкладинках Harper's Bazaar, Cosmopolitan, ELLE і Glamour.

Відразу після цього Крісті почали надходити пропозиції від найбільш іменитих фотографів. Такі дизайнери, як Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, Azzedine Alaia запрошували Крісті працювати на своїх показах. У 1989 році Крісті підписує ексклюзивний контракт з Calvin Klein — вона буде представляти парфуми Eternity. А незабаром компанія Maybelline запропонувала їй стати обличчям їх продукції.

Крісті брала участь у рекламних кампаніях таких відомих марок, як «Ann Taylor», «Avon», «Versace», «Canon», «Cerruti 1881», «Christian Dior Haute couture, «Chloé», «Dolce & Gabbana», «Escada», «Gianfranco Ferré», «H&M», «Lanvin», «Louis Vuitton», «Mango», «MaxMara», «Maybelline», «Michael Kors», «Oscar de la Renta», «Prada», «Puma», «Revlon», «Trussardi», «Valentino» і «Yves Saint Laurent».

Фільмографія 
 Нарозхрист (1995)
 Подіум (1996)
 Висока мода (1994)
 Scene Smoking: Cigarettes, Cinema & the Myth of Cool (2001)
 Intimate Portrait (серіал) (1993)

Примітки 

 ↑ Person Profile // Internet Movie Database — 1990.
 ↑ Christy Turlington (англ.), Answers.com. Проверено 12 декабря 2010.

Посилання 
 Official Site: Christy Turlington
 Christy Turlington at Fashion Model Directory
 Christy Turlington (англ.) на сайті Internet Movie Database

Американські жінки-моделі
Супермоделі
Американські кіноакторки
Американські телеакторки